PCC steht für:
 Protected Cell Company, eine juristische Person, vor allem im Versicherungsbereich
 PCC SE (Petro Carbo Chem), eine deutsche Unternehmensgruppe
 PCC-Stadion, ein Fußballstadion in Duisburg
 PCC-Teleskop, ein astronomisches Spiegelteleskop
 PCC-Wagen (President Conference Committee), ein Straßenbahnfahrzeug
 Pacific Conference of Churches, siehe Pazifische Kirchenkonferenz
 Partido Comunista de Cuba, siehe Kommunistische Partei Kubas
 Policy and Charging Control, eine 3GPP Netzwerkarchitektur
 Personal C Compiler von Mark DeSmet für DOS von C-Ware Corporation für die Programmiersprache C
 Portable C Compiler, ein Compiler für die Programmiersprache C
 Precipitated calcium carbonate, siehe Calciumcarbonat #Synthetisches Calciumcarbonat
 Precision Castparts, US-amerikanischer Konzern
 Pre-College Cologne, das Frühförderinstitut der Hochschule für Musik und Tanz Köln 
 Primeiro Comando da Capital, eine kriminelle Organisation in Brasilien
 proCum Cert, konfessionelle Zertifizierungsstellen, siehe Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen #proCum Cert
 Proof-Carrying Code, ein Softwaremechanismus zur Überprüfung von Anwendungssoftware
 Propionyl-CoA-Carboxylase, ein Enzym
 Pyridiniumchlorochromat, ein Oxidationsmittel
Palladium-Coated Copper (Palladium-ummanteltes Kupfer), eine Werkstoffpaarung beim Drahtbonden

pcc steht für:
 Bouyei (Sprache) (ISO-639-3-Code), Muttersprache des in China ansässigen gleichnamigen Bouyei-Volkes

Abkürzung